Landers ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Landers-Murphy (* 1991), neuseeländische Squashspielerin
 Andy Landers (* 1952), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Audrey Landers (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Burkhard Landers (* 1956), deutscher Unternehmer und Verbandsfunktionär
 Franklin Landers (1825–1901), US-amerikanischer Politiker
 George M. Landers (1813–1895), US-amerikanischer Politiker
 Harry Landers (1921–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 Jane Landers (* 1947), US-amerikanische Historikerin
 Judy Landers (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Karen Baker Landers, Tontechnikerin
 Lew Landers (1901–1962), US-amerikanischer Regisseur
 Lutz Landers (1927–2015), österreichischer Sänger, Schauspieler und Chemiker
 Marcel Landers (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Mike Landers (* 1943), kanadischer Politiker
 Paul Landers (* 1964, eigentlich Heiko Paul Hiersche), deutscher Musiker
 Petra Landers (* 1962), deutsche Fußballspielerin
 Ruth Landers (* 1938), US-amerikanische Film- und TV-Produzentin
 Sherman Landers (1898–1994), US-amerikanischer Dreispringer, Stabhochspringer, Sprinter und Weitspringer
 Walt Landers († 2006), US-amerikanischer Tennislehrer
 Wes Landers (1925–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Landers (Arkansas)
 Landers (Kalifornien)

Sonstiges:
 Landers Peaks, Gebirgsgruppe auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis